Mikrocodides är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Bergendal 1892. Mikrocodides ingår i familjen Epiphanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Mikrocodides